Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Надія Петрова і Катарина Среботнік з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

  Кара Блек /  Лізель Губер (фінал)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
  Альона Бондаренко /  Катерина Бондаренко (1-ше коло)
  Надія Петрова /  Катарина Среботнік (чемпіонки)

Сітка

Сітка

Посилання 

2008
Кубок Кремля